CCN 2 steht für:

 eine Abkürzung des Kollaborations-Albums Carlo Cokxxx Nutten 2 (2009) der Rapper Fler und Bushido
 CCN 2, ein Cargo-Center am Flughafen Nürnberg

Abkürzung